Distretto di Bajancagaan – distretto della provincia di Bajanhongor, in Mongolia
 Distretto di Bajancagaan – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia